Der Begriff Brora bezeichnet:

 Brora (Schottland), ein Dorf in Schottland
 Brora (Fluss), einen Fluss in Schottland
 Brora (Whiskybrennerei), eine schottische Whiskybrennerei

Siehe auch:
 Prora (Begriffsklärung)